DCAF10 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 559 амінокислот, а молекулярна маса — 60 582.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг, метилювання.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки